Теодор Павлович Резвой (родился 29 мая 1968 года в г. Одесса, УССР) — украинский , в одиночку пересёкший Атлантический океан в 2001 году на вёсельной лодке. Заслуженный мастер спорта Украины.

Биография 
В 1977 г. школьником снялся в детском художественном фильме Одесской киностудии «Где ты, Багира?» в роли Феди.

По образованию  и матрос первого класса.

С 1986 по 1988 годы служил в рядах Советской Армии, затем работал в геологических партиях на Памире, художником-декоратором на Одесской киностудии, ом. В настоящее время (2004) является веб-мастером Общества Океанских Гребцов.
 
Занимался альпинизмом, стрельбой из лука, большим теннисом, волейболом, у-шу, тай-квон-до, айкидо, дзюдо и другими видами спорта. С 3-х лет ездил верхом на лошади и немногим позже впервые сел за весла.

Путешествия и достижения 
В 2001 году совершил одиночный переход на веслах через Атлантический океан, от Канарских островов до Барбадоса. Расстояние по прямой составляет 4678 км (2526 морских миль).
Теодор Резвой был четырнадцатым человеком в мире, кто успешно осуществил подобного рода плавание.

C 11 июля по 11 сентября 2013 года Теодор со своим другом и автомехаником Евгением Стояновым отправились в по маршруту «Одесса — Владивосток — Улан-Батор — Одесса» на 50-кубовых мопедах. Был установлен новый рекорд Книги рекордов Гиннесса за самое дальнее путешествие на мопедах — 14 434км.

Главный редактор Книги рекордов Гиннесса Craig Glenday

Это будет самое длинное путешествие на 50-кубовом скутере. Самое длинный вояж на 50-кубовом мопеде — 12,441.29 км. (7,730.66 миль) — ранее был совершен итальянцем Claudio Torresan, который добрался на мопеде из Шумена, Болгария до Алма-Аты, Казахстан. Это путешествие заняло шесть месяцев: с 25 мая до 25 ноября 2010 года. Ребята замахнулись на серьёзный рекорд.

Главный редактор Книги Рекордов Гиннесса Craig Glenday

Награды и звания 
 Кавалер ордена «За мужество» III степени.
 Заслуженный мастер спорта Украины.
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины.
 Почётный золотой знак Одесской Обл. Гос. Администрации.
 Медаль «Морская Слава Украины» III степени.
 Высшая награда Партии Зелёных Украины — «Золотий Соняшник»
 Лауреат муниципальной акции «Одессит года».
 Почётный член Ассоциации морских капитанов Одессы.
 Обладатель 2-х рекордов Книги рекордов Гиннесса.

Примечания

Ссылки 
 Международное Общество Океанских Гребцов. Карта и данные по переходу 2001
 Интервью с Т. Резвым
 Сюжет о Т. Резвом на АТВ
 Официальный сайт Теодора Резвого

Путешественники Украины
Википедия:Биографии современников
Выпускники вузов Одессы
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Дети-актёры СССР
Художники-декораторы по алфавиту